Het hink-stap-springen voor vrouwen werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 21 en 23 augustus 2004. De kwalificatie afstand was 14,50 m dit betekent dat iedereen die deze afstand haalde door ging naar de finale.

Kwalificatie

Finale 

Vrouwen Hink-stap-springen